Arbeitskammer bezeichnet als Kurzform:

 Arbeitnehmerkammer Bremen
 Arbeitskammer des Saarlandes
 Arbeitskammer Luxemburg (französisch „Chambre des salariés“)
 Kammer für Arbeiter und Angestellte in Österreich